Sarah & Marc Crazy In Love – niemiecki reality show emitowany na kanale Pro7 w 2008 roku. Jest to kontynuacja pierwszej części serialu wyprodukowanego w 2005 roku pod nazwą Sarah & Marc In Love, którego finałem był ślub Sarah i Marca w Hiszpanii.

Opowiada o rodzinie popularnej niemieckiej piosenkarki Sarah Connor. Oprócz artystki w programie występują także: mąż Marc Terenzi i dzieci Sarah, rodzice, ojczym Connor oraz rodzeństwo: Robin, Anna Maria, Marisa, Valentina, Lulu Lewe oraz bliźniaki matki Sarah z drugiego małżeństwa Mick i Leck.

Programy typu reality show